Курская ТЭЦ — предприятия энергетики в Курске:

 Курская ТЭЦ-1
 Курская ТЭЦ-4
 Курская ТЭЦ СЗР